Первый дивизион Нидерландов по футболу 2021/2022 () — 66-й розыгрыш Эрстедивизи. В соревновании приняли участие 20 клубов, при этом изменения не коснулись Второго дивизиона. Вместо этого 3 лучших клуба прошлогоднего розыгрыша Эрстедивизи сменились тремя худшими клубами Эредивизи 2020/2021.

За тур до окончания соревнования впервые в своей истории титул чемпиона Эрстедивизи завоевал клуб «Эммен», он возвращается в высший дивизион Нидерландов сезон спустя.

Клубы-участники

Изменения в таблице

Вышедшие в Первый дивизион 
Повысились из Второго дивизиона 2020/2021
 Отсутствуют.

Выбыли из Эредивизи 2020/2021
 «АДО Ден Хааг»
 «ВВВ-Венло» 
 «Эммен»

Выбывшие из Первого дивизиона 
Повысились в Эредивизи 2021/2022
 «Камбюр»
 «Гоу Эхед Иглз»
 «НЕК»

Выбыли во Второй дивизион 2021/2022
 Отсутствуют.

Турнирная таблица

Комментарии

Плей-офф на повышение
На данном этапе команды, занявшие места с 3-го по 8-е (исключая резервные команды клубов высшего дивизиона), а также клуб, занявший 16-е место в Эредивизи 2021/2022 («Хераклес»), борются за право играть в высшем дивизионе на следующий сезон.

Первый раунд

Первые игры

Вторые игры

Полуфиналы

Первые игры

Вторые игры

Финал

Первая игра

Вторая игра

Бомбардиры

Ссылки 
Официальный сайт дивизиона

Примечания 

2021/2022
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2021 году
Спорт в Нидерландах в 2022 году